Са́мый после́дний день:
 «Самый последний день» — повесть Б. Васильева (1970) о последнем дне службы участкового милиционера.
 «Самый последний день» — спектакль Малого театра, поставленный по авторской инсценировке одноимённой повести Бориса Васильева режиссёром Борисом Равенских в 1972 году.
 «Самый последний день» — советский художественный фильм (1972), драма режиссёра Михаила Ульянова по одноимённой повести Бориса Васильева.